Red Bay (Alabama)
 Red Bay, municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada